Der Begriff Teuchel bezeichnet:
 Teuchel (Wittenberg), Ortsteil der Lutherstadt Wittenberg
 Eine historische hölzerne Wasserleitung, siehe Deichel
 Den Weiler Teuchl in einem Nebental des Mölltals in Kärnten, der gelegentlich auch mit „-el“ geschrieben wird

Siehe auch:
 Teucheler Heide